— железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation и расположенная в городе Хатиодзи.

Station layout
2 пути и одна платформа островного типа.

Близлежащие станции